N134 peut faire référence à :
 Route nationale 134 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N134 de la RATP.